Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Кончіта Мартінес.

Шарапова Марія Юріївна здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молік з рахунком 4-6, 6-1, 6-4.

Сіяні гравчині 
 Амелі Моресмо (півфінал)
 Марія Шарапова (переможниця)
 Анастасія Мискіна (2-ге коло)
 Алісія Молік (фінал)
 Патті Шнідер (2-ге коло)
 Олена Бовіна (2-ге коло)
 Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
 Паола Суарес ''(1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 2005
2005